Agárd, plaats in Hongarije, bij Gárdony
Ågård, plaats in Denemarken